Het seizoen 1982/83 van de Nederlandse overgangsklasse hockey bij de dames had Forward en Union als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de hoofdklasse 1983/84. 

Deventer, Gron.Studs, Uden en HMC degradeerden rechtstreeks naar de eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 1982
Hockey in 1983
Overgangsklasse hockey